Chesser ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Chesser († 2023), US-amerikanischer Filmproduzent
 Clyde Chesser (* 1929), US-amerikanischer Countrymusiker, siehe Clyde Chesser and his Texas Village Boys 
 Eustace Chesser (1902–1973), schottischer Psychiater, Sozialreformer und Autor
 Nancy Jean Chesser (* 1946), US-amerikanische Physikerin
 Robert Terry Chesser (* 1960), US-amerikanischer Ornithologe

Chesser bezieht sich auf:

 Chesser (Edinburgh), Vorort von Edinburgh